William Morgan – vescovo britannico
 William Morgan – assicuratore britannico
 William Morgan – educatore statunitense e inventore della pallavolo
 William Morgan – generale britannico
 William Morgan – regista e montatore britannico